Sumenep ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Osten der Insel Java. Ende 2021 leben hier etwa 1,1 Millionen Menschen. Die Hauptstadt befindet sich in der Stadt Kota Sumenep, d h. im gleichnamigen Distrikt (Kecamatan).

Geographie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 113°32′54″ und 116°16′48″ östl. Länge sowie zwischen 4°55′ und 7°24′ südl. Breite im östlichen Teil der Insel Madura. Zu ihm gehören 126 kleinere Inseln:
 im Osten fünf Talango-Inseln, 16 Sapudi-Inseln und 91 Kangean-Inseln,
 im Norden (die vier Masalembu-Inseln) sowie
 im Süden (die neun Giligenteng-Inseln).

Er grenzt im Westen an den Kabupaten Pamekasan, im Süden an die Straße von Madura und im Norden und Osten an die Java-See. Die Verwaltungshauptstadt ist Kota Sumenep (gleichnamiger Distrikt). Der nahegelegene Flughafen ist der Trunojoyo Airport mit Flügen nach Surabaya.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ gliedert sich Sumenep in 27 Distrikte (Kecamatan) und 334 Dörfer, davon 330 Desa und 4 Kelurahan.
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan="2"|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||rowspan=2" class="unsortable"|Anzahl derDörfer
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Sex Ratio||Dichte
|-
| 35.29.01 || style="text-align:left" | Kota  Sumenep || style="text-align:left" | Pamolokan || 27,84 || 70.744 || 75.338 || 94,4 || 2.706,1 || 12/4★
|-
| 35.29.02 || style="text-align:left" | Kalianget || style="text-align:left" | Kalianget Timur || 30,19 || 39.253 || 41.713 || 94,2 || 1.381,7 || 7
|-
| 35.29.03 || style="text-align:left" | Manding || style="text-align:left" | Manding Laok || 68,88 || 27.922 || 29.716 || 92,1 || 431,4 || 11
|-
| 35.29.04 || style="text-align:left" | Talango || style="text-align:left" | Talango || 50,27 || 36.737 || 38.400 || 85,8 || 763,9 || 8
|-
| 35.29.05 || style="text-align:left" | Bluto || style="text-align:left" | Bunbungan || 51,37 || 45.142 || 47.025 || 94,9 || 915,4 || 20
|-
| 35.29.06 || style="text-align:left" | Saronggi || style="text-align:left" | Tanah Merah || 67,71 || 34.282 || 36.880 || 90,5 || 544,7 || 14
|-
| 35.29.07 || style="text-align:left" | Lenteng || style="text-align:left" | Ellak Laok || 71,41 || 56.777 || 61.073 || 93,0 || 855,2 || 20
|-
| 35.29.08 || style="text-align:left" | Giligenteng || style="text-align:left" | Aenganyar || 30,32 || 26.524 || 24.411 || 89,5 || 805,1 || 8
|-
| 35.29.09 || style="text-align:left" | Guluk Guluk || style="text-align:left" | Guluk-Guluk || 59,57 || 50.803 || 50.384 || 92,6 || 845,8 || 12
|-
| 35.29.10 || style="text-align:left" | Ganding || style="text-align:left" | Ketawang Larangan || 53,97 || 35.671 || 36.571 || 93,4 || 677,6 || 14
|-
| 35.29.11 || style="text-align:left" | Pragaan || style="text-align:left" | Pragaan Laok || 57,84 || 65.152 || 65.764 || 94,7 || 1.137,0 || 14
|-
| 35.29.12 || style="text-align:left" | Ambunten || style="text-align:left" | Ambuten Timur || 50,54 || 37.702 || 40.048 || 89,5 || 792,4 || 15
|-
| 35.29.13 || style="text-align:left" | Pasongsongan || style="text-align:left" | Panaongan || 119,03 || 43.221 || 51.713 || 96,3 || 434,5 || 10
|-
| 35.29.14 || style="text-align:left" | Dasuk || style="text-align:left" | Kerta Timur || 64,50 || 29.420 || 30.078 || 92,2 || 466,3 || 15
|-
| 35.29.15 || style="text-align:left" | Rubaru || style="text-align:left" | Rubaru || 84,46 || 36.453 || 39.224 || 92,5 || 464,4 || 11
|-
| 35.29.16 || style="text-align:left" | Batang Batang || style="text-align:left" | Batang Batang Daya || 80,36 || 51.948 || 54.277 || 92,4 || 675,4 || 16
|-
| 35.29.17 || style="text-align:left" | Batuputih || style="text-align:left" | Batuputih Laok || 112,31 || 42.482 || 43.551 || 90,7 || 387,8 || 14
|-
| 35.29.18 || style="text-align:left" | Dungkek || style="text-align:left" | Dungkek || 63,35 || 35.995 || 35.518 || 88,8 || 560,7 || 15
|-
| 35.29.19 || style="text-align:left" | Gapura || style="text-align:left" | Gapura Barat || 65,78 || 36.771 || 37.191 || 91,8 || 565,4 || 17
|-
| 35.29.26 || style="text-align:left" | Batuan || style="text-align:left" | Batuan || 27,10 || 12.097 || 13.412 || 95,5 || 494,9 || 7
|- class="hintergrundfarbe5
| colspan="3" style="text-align:left" | Sapudi-Inseln (Kepulauan Sapudi): || 167,38 || 82.024 || 85.284 || colspan="3" |
|-
| 35.29.20 || style="text-align:left" | Gayam || style="text-align:left" | Pancor || 88,40 || 32.303 || 32.059 || 89,2 || 362,7 || 10
|-
| 35.29.21 || style="text-align:left" | Nonggunong || style="text-align:left" | Sokarame Paseser || 40,08 || 13.194 || 13.643 || 91,1 || 340,4 || 8
|-
| 35.29.22 || style="text-align:left" | Raas || style="text-align:left" | Brakas || 38,90 || 36.527 || 39.582 || 94,7 || 1.017,5 || 9
|- class="hintergrundfarbe5
| colspan="3" style="text-align:left" | Kangean-Inseln (Kepulauan Kangean): || 648,56 || 123.367 || 161.056 || colspan="3" |
|-
| 35.29.24 || style="text-align:left" | Arjasa || style="text-align:left" | Kalikatak || 241,99 || 59.702 || 85.048 || 98,6 || 351,5 || 19
|-
| 35.29.25 || style="text-align:left" | Sapeken || style="text-align:left" | Sapeken || 201,89 || 43.117 || 50.325 || 98,1 || 249,3 || 11
|-
| 35.29.27 || style="text-align:left" | Kangayan || style="text-align:left" | Kangayan || 204,68 || 20.548 || 25.683 || 96,6 || 125,5 || 9
|- class="hintergrundfarbe5
| colspan="3" style="text-align:left" | Masalembu (Kepulauan Masembu): || 40,85 || 21.705 || 25.809 || colspan="3" |
|-
| 35.29.23 || style="text-align:left" | Masalembu || style="text-align:left" | Suka Jeruk || 40,85 || 21.705 || 25.809 || 96,3 || 631,8 || 4
|-
|- class="hintergrundfarbe7
! 35.29 || Kab. Sumenep || Kota Sumenep || style="text-align:right"|2.093,59|| style="text-align:right"|1.042.312|| style="text-align:right"|1.124.436
! style="text-align:right"|93,3||style="text-align:right"|537,1||334
|}
★ Der Distrikt Kota Sumenep gliedert sich in 4 Kelurahan und 12 Desa

Demographie 
Ende 2021 lebten in Sumenep 1.134.810 Menschen, davon 587.620 Frauen und 547.190 Männer. Die Bevölkerungsdichte betrug 544,5 Einwohner je Quadratkilometer. 99,87 Prozent der Einwohner sind Muslime, zum Christentum bekennen sich 0,11 Prozent. Die Zahl der Hindus und Buddhisten lag unter 100. Von der Gesamtbevölkerung waren Ende 2021 36,20 Prozent noch ledig, 54,31 Prozent verheiratet, 1,59 Prozent geschieden und 7,90 Prozent verwitwet.

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Sumenep (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)